Alabern puede hacer referencia a:

Ramón Alabern y Casas, quien realizó la primera fotografía en España.
Alabern, grupo de fotógrafos llamado así en homenaje al susodicho.